Erpeldange − gmina i małe miasteczko w północno-wschodnim Luksemburgu, w dystrykcie Diekirch, w kantonie Diekirch.

W 2005 roku, miasteczko Erpeldange, stanowiące centrum gminy, zamieszkiwało 818 osób. Inne miejscowości w gminie: Burden oraz Ingeldorf.

Podział administracyjny Luksemburga